Heghers ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Jeghers (1818–1879), deutscher Hüttendirektor
 Harold Jeghers (1904–1990), US-amerikanischer Internist

Siehe auch:
 Peutz-Jeghers-Syndrom
 Jēgers
 Jägers